Мазурский, Вадим Борисович (род. 31 июля 1987, Тверь, Россия) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.
 (2685) Мазурский — сравнительно небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к астероидам спектрального класса S.

См. также 
 Мазурский канал — гидротехническое сооружение, бывший судоходный канал, соединяющий бассейн реки Преголи и Мазурские озёра.